Ро́берт Ба́ртон Инглунд (; ; Глендейл, Калифорния, США) — американский актёр, чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Получил номинацию на премию «Сатурн» за исполнение ролей в фильмах этой серии в 1987 и 1988 годах. В 2001 году получил эту премию за достижения в карьере.

Роберт Инглунд — актёр классической школы.

Биография 
Роберт Инглунд родился в семье домохозяйки Дженис МакДональд и инженера-авиатора Кента Инглунда, участвовавшего в разработке самолета-разведчика НАТО Lockheed U-2. У него шведские корни, но он плохо говорит по-шведски.

Фамилия актёра — шведская, поэтому на русский язык она транскрибируется как Энглунд, однако сам себя актёр называет именно Роберт Инглунд.

Актёрскому мастерству Роберт Инглунд начал учиться в 12 лет, затем посещал курсы драмы в Оклендском и Калифорнийском университетах, занимался в Мичиганской академии драматического искусства и в Нью-Йоркском отделении Королевской академии драматического искусства в Рочестере.

Карьера

Начальный этап 
Желая получить свою первую роль в кино, Инглунд проходил пробы на роль Хана Соло в «Звёздных войнах», где его друг Марк Хэмилл получил роль Люка Скайуокера. Дебют в кино состоялся в картине «Съеденные заживо». Затем он появился в роли Рейнджера в «Галактическом терроре» 1981 года, продюсерском проекте Роджера Кормана. С тех пор актёр снялся более, чем в ста фильмах и телесериалах — частым образом в его ролях были «нерды» и «реднеки». Широкую известность актёр получил, сыграв пришельца Вилли, невинного инопланетянина из мини-сериала 1983 года «V» и его сиквелах «V: Последняя битва» 1984 года и «V: Телесериал» — в последнем проекте актёр входил в основной состав.

Кошмары на улице Вязов 

После того, как актёр переиграл целую череду злодеев, режиссёр Уэс Крейвен пригласил его на главную роль в своем новом фильме. Эта роль прославила Роберта Инглунда, и, в то же время, сделала его неузнаваемым под сложным гримом — речь идет о знаменитом маньяке по имени Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов». Франшиза стала настолько успешной, что в итоге в период с 1984 по 2003 года было снято восемь фильмов с Инглундом в главной роли — последним фильмом с участием Инглунда стал кроссовер «Фредди против Джейсона». Кроме того, с 1988 по 1990 года Инглунд снимался в роли Крюгера и на телевидении — за два года было отснято 44 эпизода телесериала-антологии «Кошмары Фредди», в котором маньяку отводилась роль своеобразного ведущего, появлявшегося в начале и конце каждого эпизода; в некоторых историях Крюгер становился важной частью сюжета или повествование полностью концентрировалось на этом персонаже. В седьмой части «Кошмаров» Инглунд помимо Фредди сыграл также и себя самого.

Вместе с Дагом Брэдли (исполнителем роли Пинхеда в фильмах «Восставший из Ада») Инглунд единственный актёр, появившийся в одной роли в восьми фильмах ужасов. Сам Инглунд неоднократно говорил, что был очень рад роли после того, как его долгое время ассоциировали исключительно с положительными персонажами. Этот образ маньяка противоречит характеру актёра, о котором все коллеги в один голос говорят, что он один из самых приятных и добрых людей. Это же подтверждают и гримёры — он был так дружелюбен и разговорчив, что это осложняло процесс наложения грима.

Поздние работы 
Исполнение такой яркой злодейской роли принесло актёру титул звезды ужасов и помогло получить роли в других известных хоррор-постановках. В 1989 году Инглунд сыграл в фильме «Призрак Оперы» — хоррор-адаптации одноименного романа Гастона Леру, где актёру досталась титульная роль. После того, как в 1994 году на экраны выходит «Новый кошмар Уэса Крейвена», во франшизе о маньяке Крюгере наступает семилетний перерыв вплоть до релиза последней картины серии с Инглундом в главной роли — «Фредди против Джейсона» в 2003. За это время Инглунд успевает сняться в других известных фильмах ужасов — экранизации рассказа Стивена Кинга «Давилка» (1995), продюсерском проекте Уэса Крэйвена «Исполнитель желаний» (1997), в представителе новой волны молодёжных слэшеров, триллере «Городские легенды» (1998) на основе известных американских страшилок о маньяках и монстрах, эпизоде телесериала-антологии «Мастера ужасов» под названием «Танец мёртвых» (2005), а также в ужастик с элементами чёрной комедии «2001 маньяк» (2005). Чередуя роли в ужастиках и других проектах, Инглунд появляется в известных телесериалах в качестве приглашённой звезды — актёра можно увидеть в таких шоу, как «Вавилон-5», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», «Женаты… с детьми» и «Зачарованные».

Современный период 
В 2009 году актёр появился в интернет-сериале «Клиника страха», снявшись в пяти эпизодах в роли доктора Андавера. В интервью для Тодда Соколова с ресурса «Forces Of Geek» Инглунд отметил, что был бы рад вновь сыграть Вилли в новой версии «V» на канале ABC, но сериал был отменён прежде, чем дело дошло до переговоров с продюсерами.

В январе 2010 года стало известно, что Инглунд снимется в картине «Стренджленд 2: Апостол», сиквеле фильма Ди Снайдера, но проект так и не состоялся. Актёр появился в эпизоде «Slasher» телесериала «Кости» — он сыграл чудаковатого охранника старшей школы Тэмперанс Бреннан. Инглунд появился в качестве приглашённой звезды на церемонии «Streamy Awards» 2010 года и калифорнийском фестивале «Weekend Of Horrors», проходившем 8 октября 2010 года. В мае Инглунд появился на фестивале «Creation Entertainment Weekend Of Horrors». Тогда же получил роль в триллере «Инкуб». Кроме того, в конце 2000-х актёр снялся в сериалах «Чак», «Сверхъестественное» и «Мыслить как преступник».

Актёр сыграл самого себя в дополнении «Расширение» () в режиме борьбы с зомби на карте «Зов мертвецов» () для игры «Call of Duty: Black Ops», в котором является одним из главных героев. Появился в эпизоде сериала «Гавайи 5.0» — тематическом Хэллоуин-эпизоде, и снялся для «Channel 4» в специальной программе «Come Dine With Me» на Хэллоуин в 2012 году.

Личная жизнь 
Инглунд был женат два раза, но не имеет детей. Первая жена — Элизабет Гарднер (состояли в браке с 1968 по 1986). Затем он стал встречаться с актрисой Роксан Роджерс с 1986 по 1988. Роджерс снялась в небольшой роли в его режиссёрском дебюте, картине «Телефон дьявола». Его вторая и нынешняя жена — Нэнси Бут Инглунд, мастер по гриму и реквизиту. Роберт называет Нэнси «любовью всей своей жизни» — они в браке с 1988 года. Музыкант Сэнди Роджерс и актёр Сэм Шепард — бывшие шурины актёра.

Фильмография

Кино

Телевидение

Озвучивание

Режиссёр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Лауреаты премии «Сатурн» за достижения в карьере
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже
Выпускники Оклендского университета (Мичиган)